Stop nebo STOP znamená v angličtině "zastavit" nebo "zastav!" a v českém prostředí má v různých kontextech různé významy:
 povel „zastav“ (užívá se mezinárodně například na dopravních a jiných značkách i v mluvené podobě)
 „přestaň, dost!“, přenesený význam například v heslech typu „stop obezitě!“
 autostop, spolujízda poptávaná stopařem či stopařkou přímo u silnice
 slovo „STOP“ jako oddělovač vět v telegramu

V českém prostředí se slovo občas objevuje i v některém z dalších anglických významů slova:
 zastávka, zarážka
 zastavit, zabránit, přestat atd.

Písně 
 Stop (Pink Floyd) od Pink Floyd
 Stop (Spice Girls) od Spice Girls

Zkratky 
 STOP – česká politická strana
 STOP (zpravodaj) – Stodůlecký posel, informační zpravodaj městské části Praha 13 (Stodůlky)

Příbuzná slova 
 stopka – brzdové světlo automobilu nebo zadní odrazka, ale též dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“ s nápisem STOP
 stopky – chronometr k odměřování krátkých časových intervalů
 stopař, stopařka – kromě uživatele autostopu též osoba zabývající se sledováním osob či zvířat podle stop
 stopper – ve fotbalu a jiných míčových hrách obránce
 stopslovo – bezvýznamové či syntaktické slovo ignorované při fulltextovém vyhledávání